Die 1. Tennis-Bundesliga der Damen wurde 2014 zum 16. Mal ausgetragen. Insgesamt sieben Mannschaften gingen an den Start. Aufsteiger waren die Mannschaften TK Blau-Weiss Aachen aus der 2. BL Nord und der TC Amberg am Schanzl aus der 2. BL Süd. In diesem Jahr wurde die bisherige 1. Tennis-Bundesliga der Damen in 1. Tennis Warehouse Europe Damen Bundesliga umbenannt.

Die Meisterschaft sicherte sich wie schon im Vorjahr der TC Fidonia Bocholt.

Spieltage und Mannschaften

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse

1. Spieltag (9. Mai) 
TC 1899 Blau-Weiss Berlin − TC Amberg am Schanzl − 7:2, 14:4, 99:61
TEC Waldau Stuttgart − TC Moers 08 − 9:0, 18:1, 107:41
TK Blau-Weiss Aachen − M2Beauté Ratingen − 0:9, 1:18, 51:110

2. Spieltag (11. Mai) 
TC Moers 08 − TC Fidonia Bocholt − 2:7, 5:16, 51:102
TK Blau-Weiss Aachen − TC 1899 Blau-Weiss Berlin − 4:5, 11:12, 84:79
TC Amberg am Schanzl − M2Beauté Ratingen − 2:7, 7:16, 68:100

3. Spieltag (16. Mai) 
M2Beauté Ratingen − TC 1899 Blau-Weiss Berlin − 7:2, 15:5, 100:47
TC Fidonia Bocholt − TEC Waldau Stuttgart − 6:3, 14:7, 95:71
TC Moers 08 − TC Amberg am Schanzl − 8:1, 16:3, 108:57

4. Spieltag (18. Mai) 
TEC Waldau Stuttgart − TK Blau-Weiss Aachen − 4:5, 12:10, 98:79
TC 1899 Blau-Weiss Berlin − TC Moers 08 − 3:6, 9:12, 81:81
TC Fidonia Bocholt − TC Amberg am Schanzl − 8:1, 17:2, 107:30

5. Spieltag (1. Juni) 
TC Amberg am Schanzl − TEC Waldau Stuttgart − 5:4, 12:11, 89:86
TK Blau-Weiss Aachen − TC Fidonia Bocholt − 3:6, 7:14, 65:96
M2Beauté Ratingen − TC Moers 08 − 7:2, 15:5, 100:63

6. Spieltag (6. Juni) 
TC 1899 Blau-Weiss Berlin − TC Fidonia Bocholt − 4:5, 10:10, 84:73
M2Beauté Ratingen − TEC Waldau Stuttgart − 7:2, 15:6, 97:58
TC Amberg am Schanzl − TK Blau-Weiss Aachen − 6:3, 12:9, 80 79:

7. Spieltag (8. Juni) 
TC Fidonia Bocholt − M2Beauté Ratingen − 5:4, 14:9, 95:74
TEC Waldau Stuttgart − TC 1899 Blau-Weiss Berlin − 4:5, 8:12, 75:88
TC Moers 08 − TK Blau-Weiss Aachen − 2:7, 6:15, 59:97

Erfolgreichste Spielerinnen 
  (M2Beauté Ratingen) mit neun Siegen bei neun Auftritten.
  (M2Beauté Ratingen) mit neun Siegen bei zwölf Auftritten.
  (TC 1899 Blau-Weiss Berlin) mit sieben Siegen bei sieben Auftritten.

Siehe auch 
 Tennis-Bundesliga 2014
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2014
 1. Tennis-Bundesliga (Herren) 2014
 1. Tennis-Bundesliga (Herren 30) 2014

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
 Website der Damen-Tennisbundesliga

Einzelnachweise 

2014
Tennissaison 2014